est un mot anglais signifiant « désintégration ». Il peut faire référence à :

 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le .
 , EP d' sorti en  ;
 , jeu vidéo prévu en 2020 ;

Voir aussi